Іван Хреститель — пророк.
 Святий Іван Хреститель — португальський галеон.

Див. також 
 Жуан Батішта
 Сан-Жуан-Батішта
 Хуан Баутіста